Landesregierung Stix bezeichnet mehrere Regierungen des Burgenlandes:
 Landesregierung Stix I (1991 bis 1996)
 Landesregierung Stix II (1996 bis 2000)